

Красинське сільське поселення — сільське поселення, Дубьонський район, Мордовія
 Красинське сільське поселення — сільське поселення, Лаганський район, Калмикія